«The Miracle» — песня британской рок-группы Queen c одноимённого альбома. Выпущена в ноябре 1989 года, через 6 месяцев после выхода альбома. На стороне «Б» сингла — запись концертного исполнения «Stone Cold Crazy». Автором музыки и слов являются Фредди Меркьюри и Джон Дикон.

Как и в большинстве других песен Queen, в песне присутствуют аллюзии на окружающую музыкантов действительность времён написания песни: упоминаются несколько «чудес на Земле», таких, как памятники архитектуры: Тадж-Махал и Вавилонская башня. В то же время «Вавилонская башня» — песня 1975 года сэра Элтона Джона, давнего друга Меркьюри. Другая упоминаемая «пара чудес», капитан Кук, Каин и Авель явно перекликаются с одноимёнными телесериалами 1985 и 1987 годов соответственно, Джими Хендрикс — неоднократно упоминаемый в интервью, любимый музыкант Мэя и Меркьюри. Все эти «чудеса» на Земле приписываются творению «матери-природы», таким приемом была отметена возможная религиозная подоплёка песни.
Также эта песня была видением мира Фредди Меркьюри.

Видеоклип 
В клипе несколько мальчиков играют роли музыкантов группы. , исполняющий роль Фредди Меркьюри, появляется в различных его образах: образ в жёлтой кожаной куртке с выступлений Magic Tour, образ с концерта Live Aid, образ в кожаном костюме, кепке и чёрных непрозрачных очках (1980-й год), в клетчатом трико (1970-е годы). Сам Меркьюри и вся группа появляются в конце клипа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Краткие сведения и текст о песни на Ultimatequeen.co.uk

Композиции хард-рока
Miracle
Miracle
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Miracle
Miracle
Синглы EMI Records
Синглы Elektra Records